Boupiena peut désigner :
 Boupiena, la commune rurale du département de Kantchari au Burkina Faso ;
 Boupiena, la commune rurale du département de Tambaga au Burkina Faso ;
 Boupiena, la commune rurale du département de Tansarga au Burkina Faso.

Homonymie de localités